

Patronyme 
Carlin est un nom de famille, notamment porté par (ordre alphabétique) :
 Alejandro Carlin (né dans les années 1970), créateur de mode mexicain
 Alexandre Carlin (1973), chef d'orchestre, professeur de clarinette et compositeur français ;
 George Carlin (1937-2008), humoriste, acteur et scénariste américain ;
 Jazmin Carlin (1990-), nageuse britannique
 
 Laura Carlin (1980),  peintre britannique, céramiste, illustratrice et auteure pour la jeunesse ; 
 Luke Carlin (1980), joueur de baseball américain ;
 Lynn Carlin (1938), actrice américaine ;
 Martin Carlin (vers 1730-1785), ébéniste ;
 
 Trevor Carlin (1963), propriétaire de l'écurie britannique de sport automobile Carlin Motorsport.

Autres 
 Carlin est également un prénom français ;
 Carlin est le nom français d'une race de chien, originaire de Chine.
 Carlin est une ville du Comté d'Elko dans l'état du Nevada.
 Carlin est le nom d'une ancienne monnaie italienne
Carlin est un type de gisement d'or en métallogénie.

Homonymie de patronyme